ЧССР — аббревиатура:

 ЧССР — Чехословацкая Социалистическая Республика (1960—1990)
 ЧССР — Чувашская Советская Социалистическая Республика (1991—1992)